2746 км, 2747 км  — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Кормиловском районе Омской области, на территории Сыропятского сельского поселения и Черниговского сельского поселения.

Располагается между обгонным пунктом Сыропятское и о.п. 2752 км. Расположена в лесостепной полосе Барабинской низменности

В 1,5 км — СНТ Полёт, СНТ Селена и др.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2746 км
 Карта Западно-Сибирской железной дороги — Омск, Татарская, Иртышское
  2746 км на карте 2Gis
  2746 км (остановочный пункт) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги